Korengarst (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Midden-Groningen in de provincie Groningen
 Korengarst (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen